Hahl steht für:
 Hahl, Küchengerät, siehe Kesselhaken

Hahl ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hahl (1868–1945), deutscher Kolonialbeamter und Gouverneur
 Bernhard Müller-Hahl (1918–1985), deutscher Politiker (CSU), Landrat und MdL Bayern
 Hans Hahl (1906–1984), deutscher Wirtschaftsfunktionär
 Lothar Hahl (1912–1941), deutscher Provinzialrömischer Archäologe
 Nadine Hahl (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Nils-Gustav Hahl (1904–1941), finnischer Kunsthistoriker und Unternehmer
 Riku Hahl (* 1980), finnischer Eishockeyspieler
 Theresa Hahl (* 1989), deutsche Lyrikerin und Slam-Poetin
 Thomas Hahl (* 1961), deutscher Hockeynationalspieler

Siehe auch:
 Hal